Алекса́ндр Ива́нович Скороду́мов (род. 14 июля 1948) — советский и российский военачальник, генерал-полковник, начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Российской Федерации с 2001 по 2005 год. Командующий группировкой «Север» в Первой чеченской войне. Командир 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии в республике Афганистан. Участник Афганской (1979—1989), и двух Чеченских войн (1994—1996), (1999—2005). Генерал-полковник в отставке.

Биография 
Родился в посёлке Пено Тверская область, старший сын в семье рабочего. Отец: Иван Андреевич Скородумов — 1921 года рождения, участник Великой Отечественной войны. В бою при обороне Ленинграда получил тяжёлое ранение в голову, однако после продолжительного лечения в госпиталях вернулся в строй. Мать: Мария Феоктистовна Скородумова — работница сельсовета.

В 1960 году поступил в Калининское Суворовское военное  училище. Однако, являясь старшим сыном в семье, был вынужден вернуться в село в связи болезнью отца, связанной с последствиями тяжёлого ранения. Выполнял тяжёлую мужскую работу, помогал матери.

Окончив 11 классов, в 1967 году поступил в Ленинградское высшее общевойсковое дважды Краснознамённое командное училище им. С. М. Кирова, которое окончил с отличием в 1970 году.
 В августе 1970 года после окончания учёбы лейтенант Скородумов был направлен в Приволжский военный округ в Вольское военное училище тыла. Назначен на должность командира взвода курсантов.
 В 1973 году за образцовое выполнение обязанностей командира взвода, был назначен на должность командира роты курсантов численностью 150 человек, по специальности «Вещевая служба».
 В 1976 году начальником училища был одобрен в качестве кандидата на поступление в Военную Академию им. Фрунзе на разведывательный факультет. Сдав основной предмет на «отлично», был зачислен в Академию, где учился в период с 1976 по 1979 год.
 В июне 1979 года выпускник Военной Академии им. Фрунзе майор Скородумов А. И. возглавил разведотдел 82-й мотострелковой дивизии Северокавказского военного округа, базировавшейся в Волгограде. В должности начальника разведки неоднократно отмечался командованием в лучшую сторону.
 В июне 1980 годы был назначен на должность начальника штаба 527-й мотострелкового полка 82-й мотострелковой дивизии.
 С июля 1981 года — командир 428-го мотострелкового полка 9-й мотострелковой дивизии, располагавшейся в городе Майкоп.
 В 1982 году был назначен на должность командира 276-го мотострелкового полка 34-й мотострелковой дивизии Уральского военного округа.

Служба в Афганистане 
В 1984 году направлен в Республику Афганистан в должности командира 149-го гвардейского Краснознамённого ордена Красной Звезды Ченстоховского мотострелкового полка 201-й Гатчинской Дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии.

Участвовал в боевых операциях — армейских, дивизионных, полковых (частных) войсковых операциях и рейдах Афганской войны (1979—1989).

Благодаря грамотному командованию 149-й гвардейский мотострелковым полком в составе 201-й Гатчинской дивизии, успешному выполнению её передовым подразделением боевых задач и сохранении при этом жизней личного состава, 9 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 201-я мотострелковая дивизия была награждена 2-м орденом «Боевого Красного Знамени».

149-й гвардейский мотострелковый полк под командованием гвардии подполковника Скородумова А. И. неоднократно отличался в войсковых операциях Афганской войны в : Кундузских, Тахарских, Файзабадских, Багланских, Ташкурганских, Айбакских, Мармольских, Панджшерских, Гератской, операции «Маневр», операции «Западня», операции «Прикрытие» и др.

Вспоминая о службе в 149-м гвардейском мотострелковом полку, генерал-полковник Скородумов А. И. отметил:
 «Передо мной всегда безгранично дорогими воспоминаниями предстают лица солдат 149-го Гвардейского мотострелкового полка, которыми мне выпала честь командовать в Афганистане. Они прошли со мной сквозь горнило той тяжёлой войны и вынесли на своих юношеских плечах всю тяжесть этого непростого, а порой и неблагодарного труда. Но на всю оставшуюся жизнь они для меня — особая гордость, эталон высочайшего мужества и героизма.» — газета «Красная звезда» 22 апреля 2009 года

В октябре 1986 года командовал выводом дублированного мотострелкового полка ОКСВА на территорию СССР и вывел его без потерь. За участие в Афганской войне отмечен двумя орденами «Красной Звезды» и орденом «Боевого Красного Знамени Республики Афганистан»

События, связанные с командованием 149-м гвардейским мотострелковым полком 
Командир 149 гвардейского мотострелкового полка 201-й МСД гвардии подполковник А. И. Скородумов, вопреки запретам и инструкциям высшего командования, под риском разжалования и понижения в должности организовал прощание личного состава 149 гвардейского мотострелкового полка с гвардейцами, погибшими 25 мая 1985 года в Кунаре у борта «Груз 200» — «чёрный тюльпан» на аэродроме Кундуза.

Командир 149-го гвардейского мотострелкового полка, в 1986 году — подполковник Скородумов А. И. по итогам проведённой войсковой операции «Западня» подписал представление к высшей государственной награде и ходатайствовал перед вышестоящим командованием о присвоении почётного звания Герой Советского Союза своему подчинённому — старшему сержанту — Дауди И. Д.. Однако подготовленное Скородумовым А. И. представление к награждению, до реализации в 1986 году доведено не было. На протяжении более двадцати лет Скородумов добивался положительного решения данного вопроса: многократно обращался в адрес Президента России, Министра обороны РФ. Последнее обращение генерал-полковника Скородумова А. И. на имя Верховного главнокомандующего получило должный резонанс. После тщательного изучения данного вопроса и сохранившихся наградных документов Указом Президента РФ № 1497 от 27 декабря 2009 года «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в республике Афганистан» Дауди И. Д. был удостоен звания Герой Российской Федерации.

Дальнейшая служба и участие в двух «чеченских кампаниях» 
 В ноябре 1986 года — заместитель командира 72-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в посёлке Азатбаш близ города Чирчик (Туркестанский военный округ).
 В 1988 году стал командиром этой же дивизии. В 1988—1992 годах — командир 49 учебной танковой дивизии имени Л.И.Брежнева (впоследствии переименованна в 212 окружной учебный центр младших специалистов танковых войск) (г. Чита, Забайкальский военный округ).
 В 1992 году — слушатель Военной Академии Генерального штаба.
 В августе 1994 года назначен на должность начальника штаба 67-го армейского корпуса Северо-Кавказский военный округ.
 С февраля 1995 года — начальник штаба группировки «Север» под командованием генерала Константина Пуликовского, участвовавшей в Первой чеченской войне.
 С апреля 1995 года — командующий группировкой «Север», сменил на этой должности генерала-лейтенанта Ивана Бабичева.
В состав группировки «Север» входили оперативные группы: 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, Будённовский отдельный полк ВДВ, 131 ОМСБр, 74 МСБр, 276 МСП — Уральский военный округ, 81-й гв. мсп — Приволжский военный округ, 32 МСП — Ленинградский военный округ, полк морской пехоты Тихоокеанского флота.
Группировкой «Север» под командование генерал-майора Скородумова А. И. в ходе Первой чеченской войны были проведены наиболее масштабные и значимые войсковые операции такие как: «Аргунская», «Гудермесская» с овладением важных стратегических объектов и населённых пунктов и городов с минимальными потерями личного состава и техники.
 В марте 1995 года за взятие городов Аргун, Гудермес, Шали, села Комсомольское, штурм высоты «Гойты-Корд» награждён орденом Мужества, именным боевым оружием министра обороны РФ. По окончании Чеченской кампании вернулся на занимаемую до войны должность — начальника штаба корпуса.
 В сентябре 1996 года — заместитель по боевой подготовке командующего войсками Забайкальского военного округа генерал-полковника Николая Кормильцева.
 С 1999 по 2000 год находился в Чечне, где воевали 74 ОМСБр и 160 танковый полк 5-й танковой дивизии Забайкальского военного округа; Скородумов осуществлял оперативное управление данными частями во Второй чеченской войне.
 В 2000 году — заместитель командующего войсками Сибирского военного округа.
 В 2000 году Александру Ивановичу Скородумову было присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
 В июне 2001 года был назначен на должность начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил России.
 В июле 2002 году Александру Скородумову было присвоено воинское звание генерал-полковник.

6 мая 2005 года написал рапорт об увольнении из рядов Вооружённых Сил, «считая неприемлемой для себя службу в Вооружённых силах по причине несогласия с политикой и принципами реформирования Армии».

Личная жизнь 
Супруга — Скородумова Галина Алексеевна. Сын — Андрей, дочери — Мария, Елена, 5 внуков.

Награды 
 Орден Мужества (1999)
 Орден «За военные заслуги» (2003)
 Два ордена «Красной Звезды» (1985, 1986)
 Ряд медалей СССР и РФ
 Орден Красного Знамени (Афганистан)
 Медаль «За подготовку» (Сирия)

Публичные высказывания 
Газета «Московский комсомолец» № 1428 от 23 декабря 2003 года:

Примечания

Ссылки 
 Биография А. И. Скородумова на сайте ГУБП МО РФ.
 ЛенВОКУ
 Газета «Красная Звезда»
 Газета «Красная Звезда»
 Газета МК «Главный боевик уходит из МО»
 Из приказа о порядке вывода соединений и частей 40-й общевойсковой армии из Республики Афганистан
 Сайт ветеранов Кундуз.ру

Члены КПСС
Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища